Příjmení Waldner nosí následující osobnosti:
 Benita Ferrero-Waldner (* 1948), rakouská diplomatka a politička
 Jan-Ove Waldner (* 1965), švédský stolní tenista
 Viktor Waldner (1852–1924), rakouský politik

Bavorská příjmení
Německá příjmení